Bürgergasse steht für:
 Bürgergasse (Graz), eine Straße in Graz
 Bürgergasse (Wien), eine Straße in Wien